Název Agluona může znamenat:

 Agluona (Minija) – řeka na západě Litvy, levý přítok Minije
 Agluona (Šešuvis) – řeka (mající dvě stejnojmenné větve) na západě Litvy, pravý přítok řeky Šešuvis
 Agluona (Agluona) – jedna ze zmíněných větví (přítok stejnojmenné řeky Agluony)
 Agluona (Vadakstis) – řeka na severu Litvy, levý přítok řeky Vadakstis (tvořící část hranice s Lotyšskem)
 Agluona (Širvėna) – řeka na severu Litvy, vlévající se ve městě Biržai do jezera jménem Širvenos ežeras
 Agluona (Snietala) – potok na západě Litvy (okres Jurbarkas), levý přítok řeky Snietala
 Naujoji Agluona – potok v katastru obce Naujoji Akmenė, levý přítok říčky Žara
 Agluona – litevský název pro Aglona – okresní město v západní části Lotyšska, v Latgale, 40 km na severovýchod od Daugavpilsu

Původ názvu 
Agluona, někdy také jinak Egluona souvisí jazykově s názvem smrku – v litevštině eglė. Slovo eglė má stejný jazykový původ jako české slovo jehla(/jehlice) a také jedle (pozor na rozdíl podobných významů). Tedy shrnuto: smrk/eglė má v litevštině název podle jehličí. Agluona/Egluona má název podle smrků, které patrně jsou/byly hojné v jejím okolí. Agluona i Egluona jsou v litevštině rodu ženského, číslo jednotné.

Externí odkazy